Вандленви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Тьокур-Реньевиль.

География 						
Вандленвиль расположен в 19 км к юго-западу от Меца и в 40 км к северу от Нанси. Соседние коммуны: Байонвиль-сюр-Ма на востоке, Вильсе-сюр-Ма на юго-западе, Онвиль и Вавиль на западе.

История 
 Коммуна была известна как Вандилинвилла (Wandilinvilla) в 877 году и Ванделей Виллам (Wandelai Villam) в документе императора Оттона I Великого в 960 году. 
 В окрестностях коммуны находились обширные виноградники, которые погибли от филлоксеры в начале XX века и последующей Первой мировой войны и уже не восстанавливались.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 144 человека.

Достопримечательности 
 Следы галло-романского присутствия.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 									

Коммуны департамента Мёрт и Мозель